Sept bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Pallas, en l'honneur de Pallas, figure de la mythologie grecque.

 , un vaisseau de ligne de  rang de 36 canons, lancé à Deptford en 1757, il s'échoue en 1783.
 HMS Pallas, un vaisseau de ligne de  rang de 38 canons, lancé aux chantiers navals de Woolwich Dockyard en 1780 sous le nom de . Il est renommé HMS Pallas et transformé en navire de transport de troupes en 1798, puis démantelé en 1803.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 32 canons, lancé à Woolwich Dockyard en 1793. Il s'échoue en 1798 sur Mount Batten Point, à proximité de Plymouth.
 HMS Pallas, est commandé mais avant que sa construction ne débute et qu'il soit lancé en 1803, il est renommé .
 , un vaisseau de ligne de  rang de 32 canons, lancé à Plymouth en 1804, il s'échoue en 1810 dans le Firth of Forth.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 36 canons, lancé à Portsmouth en 1816, transformé en ponton destiné à stocker du charbon en 1836. Il est vendu en 1862.
 , une corvette blindée lancée à Woolwich Dockyard en 1865, et vendue en 1886.
 , un croiseur de classe Pearl lancé à Portsmouth en 1890, et vendu en 1906.

Références 
  

Nom de bateau de la Royal Navy